Chillarón del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chillarón del Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Chillarón del Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar